Ludvík VIII. Hesensko-Darmstadtský (5. dubna 1691, Darmstadt – 17. října 1768, Darmstadt) byl v letech 1739 až 1768 hesensko-darmstadtský lankrabě. Narodil se jako nejstarší syn lankraběte Arnošta Ludvíka Hesensko-Darmstadtského a jeho manželky Dorotey Šarloty Braniborsko-Ansbašské.

Život 

V roce 1717 se šestadvacetiletý Ludvík oženil s bohatou, o devět let mladší dědičkou Šarlotou z Hanau, čímž získal do svého dominia Hanau-Lichtenberg. Protože byl vášnivý lovec, říkalo se mu „lovící lankrabě“ (německy Jagdlandgraf). Během sedmileté války se postavil na stranu císaře a obdržel post polního generál maršála.

Stejně jako jeho otec, ani Ludvík nebyl ekonomicky zdatný a jen jeho dobré vztahy s císařovnou Marií Terezií a její intervence u Říšské dvorní rady zachránily lankrabství před bankrotem. O jeho péči o zemi však svědčí založení textilního domu v roce 1742 a státního sirotčince v roce 1746.

Potomci 
S manželkou Šarlotou, po jejíž smrti v roce 1726 se již nikdy neoženil, měl tři potomky, kteří se dožili dospělosti:

 1. Ludvík IX. Hesensko-Darmstadtský (15. 12. 1719 Darmstadt – 6. 4. 1790 Pirmasens), hesensko-darmstadtský lankrabě od roku 1768 až do své smrti
 ⚭ 1741 Karolína Falcko-Zweibrückenská (9. 3. 1721 Štrasburk – 30. 3. 1774 Darmstadt)
 2. Jiří Vilém Hesensko-Darmstadtský (11. 7. 1722 Darmstadt – 21. 6. 1782 tamtéž), princ hesensko-darmstadtský 
 ⚭ 1748 Marie Luisa Albertina Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburská (16. 3. 1729 Obrigheim – 11. 3. 1818 Neustrelitz)
 3. Karolína Luisa Hesensko-Darmstadtská (11. 7. 1723 Darmstadt – 8. 4. 1783 Paříž)
 ⚭ 1751 Karel Fridrich Bádenský (22. 11. 1728 Karlsruhe – 10. 6. 1811 tamtéž), první bádenský velkovévoda od roku 1806 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. dubna
Narození v roce 1691
Úmrtí 17. října
Úmrtí v roce 1768
Narození v Darmstadtu
Úmrtí v Darmstadtu
Hesensko-Darmstadtští
Generálové
Muži